Сайто — японське прізвище і топонім.

  — японське місто в префектурі Міядзакі.
  — японське прізвище.

Відомі особистості 
 Рід Сайто
 Сайто Досан — самурайський полководець середньовічної Японії періоду Сенґоку.
 Сайто Йосітацу — самурайський полководець середньовічної Японії періоду Сенґоку.
 Сайто Моріхіро — майстер айкідо.
 Сайто Норіе — японська борчиня вільного стилю, дворазова чемпіонка Азії.
 Сайто Йосітацу — полководець середньовічної Японії періоду Сенгоку.
 Сайто Хадзіме — самурай, який жив наприкінці періоду Едо, командир третього підрозділу Сінсенгумі.
 Сайто Макото — адмірал Імператорського флоту Японії, генерал-губернатор Кореї роки і 30-ї прем'єр-міністр Японії.
 Сайто Есуке — японський футболіст, нападаючий.
 Сайто Такако — японська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату світу, чемпіонка Азії.
 Сайто Такао — японський кінооператор, який працював з Акіри Куросави.
 Сайто Такао — мангака, відомий створенням манги Golgo 13.
 Сайто Такао — японський політик початку XX століття. Дотримувався опозиційних поглядів.
 Сайто Тіхо — мангака.
 Сайто Міцукі — японський футболіст.